92-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 92-й меридиан восточной долготы
 92-й меридиан западной долготы

См. также 
 Меридиан
 Параллель